I Teke, popolo africano presente in Congo, nella Repubblica Democratica del Congo e nel Gabon
 La lingua teke, parlata dal popolo Teke
 Il Regno Teke, un antico regno fondato dal popolo omonimo